Neuhaeusel (tedesco: Neuhäusel) – comune del dipartimento del Basso Reno in Alsazia nella Francia nord-orientale
 Neuhäusel – un Ortsgemeinde nel Westerwaldkreis nella Renania-Palatinato in Germania
 Nové Zámky (tedesco: Neuhäusel, Neuhäusl) – città slovacca
 Liptovský Hrádok (tedesco: Neuhäusel in der Liptau) – città slovacca